Le psaume 141 peut désigner :
 le psaume 141 (140) : psaume 141 selon la numérotation hébraïque, psaume 140 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 142 (141) : psaume 142 selon la numérotation hébraïque, psaume 141 selon la numérotation grecque.